Hatori ist der Familienname folgender Personen:

 Bisco Hatori (* 1975), japanische Manga-Zeichnerin
 Miho Hatori (* 1971), japanische Sängerin